Boronia ist der Name
 der Gattung Korallenrauten aus der Familie der Rautengewächse.
 eines Stadtteils der australischen Metropole Melbourne, siehe Boronia (Victoria).